Anton Zajc je lahko:
 Anton Zajc (partizan)
 Anton Zajc (umetnik)
 Anton Zajc (teritorialec)